Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 369 dans le monde.

 BR-369 au Brésil
 Route 369 au Québec, Canada
 Interstate 369 aux États-Unis
 Route régionale 369 en Finlande
 Route nationale 369 en France